Alejandro García o Alex García puede referirse a:

Deportistas 
 Alejandro "Aíto" García Reneses (1946), entrenador de baloncesto español;
 Luis Alejandro García Barrera (1961), exfutbolista mexicano;
 Álex García Peña (1984), futbolista español;
 Ale García (1991), futbolista argentino;
 Alex Ribeiro Garcia (1980), baloncestista brasileño;
Alejandro García Mejías (2003), futbolista español;
 Alejandro García González (2003), piloto de automovilismo mexicano.

Religiosos 
 Alejandro García Durán de Lara (1935-1999), religioso católico español.

Artistas 
 Alejandro García "Virulo" (1955), humorista cubano; 
 Álex García Fernández (1981), actor español.